Flamborough Head (album), LP (1978) CD (2002) van Hessel
 Flamborough Head (band), en Nederlandse band, die opereert binnen het genre progressieve rock. 
 Flamborough Head (plaats),